Мутагар Мирхайдарович Камалетдинов (; ) — мусульманский религиозный деятель, богослов, просветитель. Муфтий ЦДУМ Башкирской АССР (1936).

Биография 
Камалетдинов Мутагар Мирхайдарович родился в 1875 году в д. Кшанны (ныне — в  Башкортостана).

Окончил медресе в деревне Старые Киешки Уфимского уезда Уфимской губернии.

В 1904 году был назначен имам-хатыбом д. Старые Киешки. Одновременно работал муддарисом в медресе.

По вопросам религиозного образования и модернизации ислама придерживался кадимистических взглядов.

Занимался благотворительностью. Во время Первой мировой войны принимал участие в сборе пожертвований.

Во время Гражданской войны в России был сторонником монархии и поддерживал Белое движение.

В 1928 году был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и отправлен в ссылку.

С 1933 года работал заместителем председателя Центрального духовного управления Башкирской АССР.

В 1936 году — муфтий (председатель) ЦДУМ Башкирской АССР.

22 октября 1936 года Мутагар Камалетдинов был арестован, обвинён по статье 58-10.

10 января 1938 года расстрелян. Реабилитирован 21 декабря 1956 года.

Литература 
 
 Юнусова А. Б. Ислам в Башкортостане. — Уфа, 1999.

Примечания

Ссылки 
 

Меценаты Башкортостана
Религиозные деятели Башкортостана
Муфтии Духовного управления мусульман Республики Башкортостан
Персоналии:Ислам в Российской империи
Персоналии:Ислам в СССР
Религиозные деятели, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1938 году
Посмертно реабилитированные в СССР